Координа́ты чуде́с — многозначное понятие:

 «Координаты чудес» () — роман Роберта Шекли 1968 года.
 «Новое путешествие в Координаты чудес» (также «Координаты чудес: Второе путешествие» и «Второе путешествие в Координаты чудес»; ) — роман Роберта Шекли 2001 года.
 «Координаты чудес» — минский музыкальный коллектив в жанре электронной музыки (стиль IDM), участник фестивалей «Система Электронного Безумия».
 «Координаты чудес» — сингл в стиле рок 2010 года российской группы Mooncake.
«Координаты чудес» — дебютный альбом 2010 года украино-российской группы Немного Нервно.
 «Координаты чудес» — книжная серия издательства АСТ, издававшаяся в России в 1992—2006 гг. Выпущено 199 изданий.

Примечания